Szabó Antal (1842–1910) újságíró, író
 Szabó Antal (1845–1913) színész, igazgató, rendező
 Szabó Antal (1853–1939) szobrász
 Szabó Antal (1910–1958) világbajnoki ezüstérmes labdarúgó
 Szabó Antal (1915–2004) református lelkész
 Szabó Antal (1921–1976) géplakatos, a Vasutasok Szakszervezetének főtitkára
 Szabó Antal (1943) műszer és szabályozástechnika szakos mérnök